David Warren − brytyjski dyplomata, ambasador
 Dave Warren − brytyjski piłkarz
 David Warren − amerykański reżyser
 David Warren − australijski wynalazca, twórca czarnej skrzynki